RLP può riferirsi a:
 Reel Life Productions, una casa discografica indipendente fondata da rapper Esham;

Codici 
 RLP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rosella Plains (Australia)

Informatica 
 Recursive Length Prefix, algoritmo di serializzazione usato in Ethereum;